Iglesia de San Hipólito puede referirse a:

Iglesias

en España 
 Iglesia de San Hipólito, en Córdoba.         
 Iglesia de San Hipólito el Real, en Támara de Campos, Palencia.

Templos

en México 
 Templo de San Hipólito, Ciudad de México